Ким Хан Соль  — старший сын Ким Чен Нама и внук бывшего Великого Руководителя КНДР Ким Чен Ира. Его отец считался наследником Ким Чен Ира до 2001 года, когда он впал в немилость после неудачной попытки тайно посетить Диснейленд в Японии в мае 2001 года. В декабре 2011 года его дядя Ким Чен Ын был назначен Высшим руководителем КНДР.

Биография 
Ким Хан Соль родился в Пхеньяне в 1995 году и воспитывался в изоляции на материковом Китае и Макао. Впервые привлёк внимание общественности в 2011 году, когда его приняли в Гонконге на учёбу в Li Po Chun United World College. Позже он был лишён студенческой визы правительством Гонконга. В конце 2011 года южнокорейские СМИ обнаружили, что одним из недавно принятых студентов в колледж United World College in Mostar в Боснии и Герцеговине был Ким Хан Соль.

Южнокорейские СМИ выследили несколько аккаунтов, которые вёл Хан Cоль. Содержание учётных записей было широко распространено в Интернете. В различных сообщениях на YouTube, в Facebook и Twitter он выражал вину за роль своей семьи в страданиях северокорейского народа, критиковал своего дядю — Ким Чен Ына.

В октябре 2012 года Ким Хан Соль дал своё первое телевизионное интервью (на английском языке) финской телевизионной сети Yle, сделав несколько комментариев о своем желании воссоединения корейцев.

По состоянию на 25 апреля 2013 года боснийские СМИ сообщали, что Ким отсутствовал на занятиях в UWC.

В декабре 2013 года Ким начал учёбу в Институте политических исследований в французском Гавре. После того, как в декабре 2013 года его двоюродного деда Чан Сон Тхэка казнили, он был помещён под защиту полиции. Окончил учёбу в Институте в 2016 году.

Отец Хан Cоля Ким Чен Нам был убит в Малайзии 13 февраля 2017 года.

В октябре 2017 года китайская полиция арестовала двух агентов из КНДР в Пекине по подозрению в заговоре против Ким Хан Соля. Двое подозреваемых оказались членами Главного управления разведки КНДР.

Генеалогия

См. также 
 Кимы

Примечания 

Кимы (правящая семья КНДР)